Förkortningen SLI kan avse: 

 Livsmedelsekonomiska institutet
 Scalable Link Interface, grafikkortsteknik utvecklad av Nvidia
 Specifik språkstörning, av engelskans specific language impairment